Дмитрий Владимирович Стариков (род.10 июля 1983 года) — российский хоккеист с мячом, полузащитник, двукратный чемпион мира.

Биография 

Д. В. Стариков родился в п. Берёзовка, являющемся ныне частью Хабаровска. Здесь он и увлёкся хоккеем с мячом. Именно здесь он провёл первые пять лет своей карьеры. Бронзовый призёр чемпионата России 2005 г.. Обладатель Кубка России 2002 и 2004 г. 
В 2006 году получил приглашение в Москву. В «Динамо» он становится чемпионом три сезона подряд (2007, 2008, 2009). Обладатель Кубка европейских чемпионов 2006, 2008 годов. Обладатель Кубка Мира 2006, 2007 годов. Обладатель Кубка России 2006, 2008 годов. 
В 2009 году переходит в «Кузбасс» (Кемерово), где становится бронзовым призёром чемпионата страны 2010 года. 
В 2011 году возвращается в «Динамо», где снова становится чемпионом России (2012) и обладателем национального кубка (2011 осень). 
В 2012 году возвращается в родной Хабаровск и продолжает выступать в составе «СКА-Нефтяника», где становится обладателем Кубка России 2014 г. и обладателем Суперкубка России 2015 г. 
С 2015 года - до 2017 года игрок нижегородского Старта. 
После трёх сезонов проведённых в Московском Динамо (2017/18-2019/20), на один сезон (2020/21) вернулся в Хабаровский СКА-Нефтяник. 
Завершил карьеру игрока после сезона проведённого в Ульяновской Волге 2021/2022 г.

Достижения 
 клубные (отечественные): 
 Чемпион России (5): 2007, 2008, 2009, 2012, 2020 
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2019 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2005, 2010, 2021 
 Обладатель кубка России (7): 2001/02, 2003/04, 2006, 2008, 2011, 2014, 2019 
 Финалист кубка России (3): 2002/03, 2018, 2020 
 Обладатель суперкубка России (1): 2014/15 
 Финалист суперкубка России (1): 2019/20 

 клубные (международные):
 Обладатель кубка европейских чемпионов (2): 2006, 2008 
 Финалист кубка европейских чемпионов (1): 2007 
 Обладатель кубка мира (2): 2006, 2007 
 Обладатель кубка чемпионов (2): 2006, 2008 
 Финалист кубка чемпионов (1): 2005 

 в составе сборной России:
 Чемпион мира (1): 2007 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 2009, 2010 
 Победитель суперкубка Европы (1): 2005 
 Победитель приза Правительства России (1): 2009 

 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров - 2002 

 личные:
В 2007 году включался в список 22 лучших игроков сезона.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Официальном сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте ХК «Динамо» (Москва)
 Профиль на сайте СКА-Нефтяник
 Дмитрий Стариков: «Своё будущее связываю со „СКА-Нефтяником“!»

Хоккеисты с мячом России
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Кузбасс»